Pastewnik (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Otwocki
 Pastewnik (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Kamiennogórski